O Nordeste Sevens 2008 é a 2ª edição desse torneio. Foi realizado em Salvador, na Bahia.

Torneio Masculino

Times

Sete times de três estados participaram:

Fase de Classificação
Jogos

Final
Alto de Ondina e Orixás chegaram à final.

Classificação Final

Ligações externas 
 Site da ABR
 RugbyMania Site sobre Rugby
 Rugby Magazine Revista digital sobre Rugby
 Página sobre o rugby piauiense

2008
Competições desportivas da Bahia
Rugby de 2008 no Brasil
Esporte de Salvador